Щу́чин () — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Граевский повят. Занимает площадь 13,23 км². Население — 3602 человека (на 2004 год).

История 
 До 1795 года — в составе Польши.
 С 1795 по 1918 гг. — уездный город в составе Российской Империи (Ломжинская губерния).
 В 1918—1939 и с 1945 г. — в составе Польши.
 Летом 1941 состоялся Щучинский погром, вследствие которого погибли сотни проживавших здесь евреев.

Известные жители 

 Майер Принштайн, трёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике.
 Яцек Лящковский, оперный певец.
 Щука, Станислав Антоний, государственный деятель Речи Посполитой, основатель города.
 Якуб Фонтана — польский архитектор, автор более восьмидесяти архитектурных и художественных проектов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Подляского воеводства
Населённые пункты Граевского повета